Vahvanen kan syfta på:

Vahvanen (sjö i Karstula, Mellersta Finland, Finland),  (1,95 km²)
Vahvanen (sjö i Rautalampi, Norra Savolax),  (5,44 km²)